Creative Assembly (официально The Creative Assembly, Ltd., букв. ) — британская компания-разработчик компьютерных игр, дочерняя компания корпорации Sega.   Основана 28 августа 1987 года Тимом Анселлом (). Компания наиболее известна по серии стратегических компьютерных игр Total War и survival horror игре Alien: Isolation.

23 марта 2005 года Creative Assembly была приобретена компанией Sega.

Выпущенные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Creative Assembly на MobyGames 

Производители компьютерных игр Великобритании
Компании, основанные в 1987 году
Производители компьютерных игр по алфавиту